Diipòlia  o Dipòlia (en grec antic Διιπόλια, Διπόλια o Διπόλεια) era un antic festival que se celebrava cada any a l'acròpoli d'Atenes en honor de Zeus Πολιεύς ("Polieús"), el protector de la ciutat, al seu Santuari. S'oferien les primícies, i dins de les activitats del festival es sacrificava un bou, i d'aquí que la festa s'anomenés també Bufònia. La data de celebració era el 14 de Sciroforion, i no era, com alguns han cregut, la mateixa que les Diàsia, que se celebrava a la segona meitat del mes dAnthesterion.

Referències 

Festivals de l'antiga Atenes